San Simón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Simón, Hidalgo, ort, Tepehuacán de Guerrero, 
 Balneario Barra de San Simón, ort, Chiapas, Mazatán, 
 San Simón de la Laguna, ort, Delstaten Mexiko, Donato Guerra, 
 San Simón, Tabasco, ort, Nacajuca, 
 San Simón (västra Guadalupe y Calvo kommun), ort, 
 San Simón (södra Guadalupe y Calvo kommun), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar